La déclaration de Paris, déclaration concernant le droit maritime européen en temps de guerre.
La déclaration de Paris, appel rédigé par la magistrate Eva Joly en 2003.